Simon Nelson Cook, más conocido como Cookie, es uno de los personajes protagónicos de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned. Es interpretado por Daniel Curtis Lee.

Personalidad

Cookie es un chico inteligente, gracioso y es fiel a sus amigos. El apodo de Simon es "Cookie", aunque en un capítulo quiere que todos lo llamen por su nombre, es decir, "Simon". A veces, se disfraza de una chica llamada Simone para obtener información de la gente o para participar en fiestas. Tiene una placa base en su casillero, sus pantalones funcionan como una impresora y sus lentes son una pantalla de computadora. Usa su conocimiento con la tecnología para ayudar a sus amigos, etc.

Relaciones

Con Lisa: comienza a tener sentimientos por Lisa en la 3ª Temporada, al final ambos terminan saliendo. Él se convierte después en el verdadero amor de Lisa.

Con Moze: Son muy buenos amigos y se llevan muy bien. Casi nunca le ayuda con su computadora ni sus aparatos, porque ella los detesta. 

Con Ned: Se llevan bastante bien, y normalmente es con el que pasa más tiempo. En un episodio se muestra que no son muy compatibles pero dijeron que se nivelan.

Con Evelyn: Su principal rival y agresiva compañera. Los dos se vuelven novios, pero Evelin termina con Cookie porque él le hacía pruebas de compatibilidad.

Personajes de Manual de supervivencia escolar de Ned
Científicos ficticios
Afroamericanos ficticios
Personajes masculinos en televisión